Les Demi-frères est un duo comique musical français créé en 1994 et composé de Laurent Conoir et Mehdi Bourayou.

Ils ont joué plus de 1600 représentations à Paris (Pépinière-Opéra, Palais des glaces, Comédie des Champs-Élysées, Les Déchargeurs…), en France (Festival d'Avignon, Festival de Gordes…) et à l'étranger (Belgique, Suisse, Corée du Sud…).

Théâtre 
 1994-2006 : Du Vian dans mon crâne, mise en scène Renaud Maurin
 2001-2006 : Le Poch' music-hall mise en scène Renaud Maurin
 2003-2004 : Philippe Lellouche, « one-man show à 3 », mise en scène Philippe Vieux
 2005-2006 : Les Z'instruments à Vian, mise en scène Jean-Pierre Cassel
 2008-2009 : L'Histoire du music-hall depuis la Préhistoire, mise en scène Renaud Maurin
 2010-2011 : Stars de l'Histoire, mise en scène de Gil Galliot, La Nouvelle Ève, Festival Off d'Avignon

 2013 : Les Demi-frères enchantent Nougaro, mise en scène de Renaud Maurin, Festival Off d'Avignon, théâtre de l'Archipel
 2016 : Duo sur Nougaro, mise en scène de Renaud Maurin, Le Lucernaire, Festival Off d'Avignon, théâtre de l'Archipel

Télévision 
 2005 : La Classe, réalisation Laurent Daum, France 3

Lien externe 
 .

Notes et références 

Humoriste français
Duo comique français
Nom de scène